PVL peut faire référence à :
 Poursuite à vue sur leurre, un type de course de lévriers
 Parti Vert'Libéral, un parti politique suisse.